¡Fiesta! es un programa de televisión presentado por Emma García, producido por Unicorn Content para Mediaset España y su emisión en Telecinco desde el 1 de octubre de 2022.

Historia 
Tras el fin del programa Viva la vida presentado por Emma García y producido por Cuarzo Producciones el 24 de julio de 2022, Telecinco estrenó el programa Ya es verano producido por Unicorn Content y presentado por Frank Blanco, Verónica Dulanto y Marta González Novo, el 30 de julio de ese mismo año, con visos de mantenerlo en temporada alta si la audiencia respondía, sin embargo, la audiencia del programa fue discreta y los intentos de la cadena y de la productora por remontar los datos de audiencia fueron infructuosos, por lo que terminó finalizando el 25 de septiembre de 2022.

El 15 de septiembre de 2022, Mediaset informó de que Emma García regresaría a las tardes de los fines de semana de la cadena, de la mano de la productora Unicorn Content, con un nuevo programa que tomaría el relevo de Ya es verano. Ese mismo día, el portal especializado en televisión Formula TV, anunció que Telecinco había registrado la marca Ya es fin de semana en la Oficina Española de Patentes y Marcas y que podría ser este el nombre del nuevo programa presentado por Emma García, sin embargo, la revista Semana en su edición digital informó el 24 de septiembre de 2022, que el programa se llamaría Fiesta y que se estrenaría el 1 de octubre de 2022.

El 30 de septiembre de 2022, Mediaset informó en nota de prensa, que Alba Carrillo, Alexia Rivas, Alejandra Rubio, Paloma Barrientos, Antonio Rossi, Beatriz Cortázar, Marisa Martín Blázquez, Aurelio Manzano, Kiti Gordillo, Lorena Vázquez, Sergio Garrido, Iván Reboso y Luis Rollán, confirmarían el  plantel de colaboradores del programa y que en el programa inaugural se informaría sobre los primeros pasos de Tamara Falcó en México tras su ruptura con Íñigo Onieva y que Emma García entrevistaría a Isa Pantoja, entre otros contenidos.

Formato 
Crónica social, entrevistas a sus protagonistas en el plató, tertulias con un amplio plantel de colaboradores, reportajes, la última hora en los realities de la cadena, entretenimiento y toda la actualidad (si el momento lo requiere), son los ingredientes de este magacín - talk show presentado por Emma García.

Equipo

Presentadora 

 Presentadora titular
 Presentadora sustituta

Copresentadores

Colaboradores

Antiguos

Reporteros

Temporadas y audiencias

Audiencias por programa

1.ª temporada (2022-2023)

Audiencias por programa

Referencias

Enlaces externos 

Magacines televisivos de España
Programas de televisión de Telecinco
Programas de televisión en español
Programas de televisión de España iniciados en 2022